Pułki artylerii noszące numer „33”:

Polskie:
 33 Pułk Artylerii Lekkiej (1939)
 33 Pułk Artylerii Lekkiej (1945–1951) → 33 Pułk Artylerii Haubic (1951–1962) → 33 Pułk Artylerii (1962–1963) → 32 Dywizjon Artylerii Haubic (1963–1969) →
 33 Pułk Artylerii (1969–1995) → 11 Pułk Artylerii im. gen. dyw. Stanisława Kopańskiego

Austro-węgierski:
 33 Pułk Artylerii Dywizyjnej (1894–1908) → Pułk Armat Polowych Nr 33